

Personnalités 
Maspero est un nom de famille partagé par plusieurs personnes :

 Gaston Maspero (1846-1916), égyptologue ;
 Georges Maspero (1872-1942), sinologue et fils de Gaston Maspero ;
 Éveline Porée-Maspero (1906-1992), fille de Georges Maspero spécialiste du Cambodge et membre de l'EFEO
 Henri Maspero (1883-1945), sinologue et fils de Gaston Maspero ;
 Jean Maspero (1885-1915), papyrologue et fils de Gaston Maspero ;
 Hélène Maspero-Clerc (1899-1997), auteure, épouse de Henri Maspero ;
 François Maspero (1932-2015), auteur, éditeur, traducteur, fils de Henri et Hélène Maspero ;
 Louis Maspero (né en 1959), auteur, fils de François Maspero.

Sociétés 
 Éditions Maspero

Notes et références 

Homonymie de patronyme